Brincadeira de Criança é um álbum de estúdio do grupo de pagode Molejo, lançado em 1997 pela gravadora Continental East West e certificado com disco de diamante pela ABPD com mais de 1 milhão cópias vendidas, sendo este o mais bem-sucedido da carreira do grupo musical.

Faixas

Certificações 

Álbuns de 1997
Álbuns de Molejo
Álbuns de samba